bands
 Battalion (Zwitserse band), een Zwitserse thrashmetal-band
 Battalion (Belgische band), een Belgische deathmetal-band
 Battalion (Australische band), een Australische Blackmetal-band
 Battalion (Amerikaanse band), een Amerikaanse progressieve- en powermetal-band

ook
 Battalion (computerspel), computerspelletje